Shankill Castle ist der Name zweier Gebäude in Irland:
 Shankill Castle (Dún-Laoghaire-Rathdown), eine Ruine im Shankill, einem Vorort von Dublin
 Shankill Castle (County Kilkenny), ein Landhaus beim Dorf Paulstown.